8241 Agrius – asteroide troiano
Agrius – genere di lepidotteri appartenenti alla famiglia Sphingidae

Pagine correlate
 Agrio (mitologia greca)